Николай Гаврилович Брежнев(1893 — 1965) — советский военно-морской деятель, инженерный работник и преподаватель, начальник кафедры артиллерийского оружия Военно-морской академии РКВМФ им. К. Е. Ворошилова, инженер-капитан 1-го ранга.

Биография  
Преподаватель школы комендоров Балтийского флота в чине прапорщика. Начальник кафедры артиллерийского оружия Военно-морской академии.

Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Звания 
 прапорщик (1910-е)
 инженер-флагман 3-го ранга (1940)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Царские офицеры на службе в РККА